Полксава може бити:

 Полскава (река), лева притока реке Дравиње у Републици Словенији
 Сподња Полскава, насељено место у општини Словенска Бистрица у Републици Словенији
 Згорња Полскава, насељено место у општини Словенска Бистрица у Републици Словенији